Tropiciele – tytuł serialowej czarnej komedii amerykańskiej,
 Tropiciele (powieść) – tytuł książki Małgorzaty Karoliny Piekarskiej przeznaczonej dla młodzieży.